Fekete András (1930–2013) színész, ügyelő
 Fekete András (1936–2013) mezőgazdasági gépészmérnök, emeritus egyetemi tanár
 Fekete András (1976) fotográfus
 Fekete András (?) könyvkiadó